Udalard I de Barcelona, vescomte de Barcelona devers el 985 fins al 1014
 Udalard I de Besalú, vescomte de Besalú devers el 1055 fins al 1115